Натуральне число 1344
 1344 рік до нашої ери
 1344 рік нашої ери